Król Olch (oryg. Der Erlkönig) – ballada Johanna Wolfganga von Goethego
 Król Olch (oryg. Le roi des Aulnes) – powieść Michela Tourniera
 Król Olch (oryg. Der Unhold) – film Volkera Schlöndorffa